

Théâtre 
 The Tempest, pièce de théâtre de William Shakespeare (1610-1611).

Musique 
 The Tempest, semi-opéra de Henry Purcell composé en 1695 ;
 The Tempest, suite de Matthew Locke ;
 The Tempest, opéra de Thomas Adès dont la première a eu lieu le  ;
 , album d'Insane Clown Posse sorti le .

Cinéma 
 , film américain d'Edwin Thanhouser sorti en 1911 ;
 The Tempest, court-métrage américain de Robert N. Bradbury, sorti en 1921 ;
 The Tempest, titre original de La Tempête, film britannique réalisé par Derek Jarman en 1979 ;
 The Tempest, film américain réalisé par William Woodman en 1983 ;
 The Tempest, titre original de La Tempête, film de 1998 ;
 The Tempest, film américain réalisé par Julie Taymor en 2010 ;
 The Tempest, film canadien réalisé par Des McAnuff en 2010.

Télévision 
 The Tempest, téléfilm britannique réalisé par Dallas Bower et Antony Tudor en 1939 ;
 The Tempest, téléfilm américain réalisé par George Schaefer en 1960 ;
 The Tempest, téléfilm britannique réalisé par John Gorrie en 1980.

Voir aussi